Entity steht für:

  Entity – Es gibt kein Entrinnen vor dem Unsichtbaren, das uns verfolgt, US-amerikanischer Horrorfilm von Sidney J. Furie (1982)

Siehe auch:
 Entität (Begriffsklärung)